Il y a plusieurs musées d'Art africain :
 le musée Théodore-Monod d'Art africain, à Dakar, au Sénégal ;
 le musée d'Art africain de Belgrade, à Belgrade, en Serbie ;
 le musée national d'Art africain, à Washington, aux États-Unis ;
 le musée des Arts africains, océaniens et amérindiens, à Marseille, en France.

Ce musée a fermé mais sa réouverture est envisagée :
 The Africa Center (anciennement Museum for African Art), qui était situé à New York, aux États-Unis

Voir aussi 
 Collections africaines dans les musées français
 Le musée royal de l'Afrique centrale, à Tervuren, en Belgique possède une riche collection d'objets ethnographiques et d'instruments de musiques.